Села:
 Дерев'янки — Вінницька область, Шаргородський район
 Дерев'янки — Київська область, Васильківський район
 Дерев'янки — Львівська область, Золочівський район